Ipotesi di Sapir-Whorf
 Edward Sapir – etnologo e linguista statunitense
 Pinchas Sapir – politico israeliano
 SAPIR (Società per Azioni Porto Industriale di Ravenna) – operatore logistico del porto di Ravenna